Okręty US Navy o nazwie USS "Vicksburg", którego nazwa pochodzi od Vicksburga, lub od bitwy z czasów wojny secesyjnej stoczonej koło tego miasta:

 Pierwszy "Vicksburg" był okrętem parowym zakupionym i włączonym do służby w 1863 i sprzedanym w 1865.
 Drugi "Vicksburg" (PG-11) był kanonierką przyjętą do służby w 1897, przemianowaną na "Alexander Hamilton" w 1922 w United States Coast Guard. Około 1935 okręt został przemianowany na "Beta". W końcu wyłączony ze służby w 1944.
 Trzeci "Vicksburg" (CL-86) nosił wcześniej nazwę "Cheyenne". Był lekkim krążownikiem typu Cleveland przyjętym do służby w 1944 i złomowanym w 1962.
 Czwarty "Vicksburg" (CG-69) był krążownikiem typu Ticonderoga, który wszedł do służby w 1992 i pozostawał w aktywnej służbie w 2007.

Vicksburg